Нимфенбург:
 Дворец Нимфенбург (нем. Schloss Nymphenburg) — дворец в Мюнхене
 Парк Нимфебург (нем. Schlosspark Nymphenburg) — парк в Мюнхене
 Нимфенбург — фарфоровая мануфактура недалеко от одноимённого дворца в Мюнхене.

См. также 
 Ботанический сад Мюнхен-Нимфенбург (нем. Botanischer Garten München-Nymphenburg) — ботанический сад в Мюнхене
 Нойхаузен-Нимфенбург (нем. Neuhausen-Nymphenburg) — район Берлина